

Miejscowości

Niemcy 
 Bode – rzeka, dopływ Soławy
 Bode – potok, dopływ Wipper

Nepal 
 Bode – miejscowość w Dolinie Katmandu

Stany Zjednoczone 
 Bode – miasto

Osoby 
 Jana Bode – niemiecka saneczkarka
 Johann Elert Bode – niemiecki astronom
 Franz-Josef Bode – duchowny katolicki
 Marco Bode – niemiecki piłkarz
 Ridvan Bode – albański polityk

Inne 
 Bode GmbH
 Bode Galerie & Edition
 Bode-Museum (pol. Muzeum Bodego)
 Rimae Bode

Zobacz też 
 Bodetal
 Oschersleben (Bode)